Der Begriff CMTC ist nicht eindeutig.

Er steht für:

In der Medizin:
 Makrothrombozytopenie (kongenitale Makrothrombozytopenie)
 Cutis marmorata telangiectatica congenita, s. Megalenzephalie-Kapillarfehlbildungen-Polymikrogyrie-Syndrom
 Cytoplasmic Microtubule Complex, s. Cytoskelett

Beim Militär:
 Combat Maneuver Training Center
 Canadian Manoeuvre Training Centre
 Citizens' Military Training Camp, Trainingsprogramm in den USA von 1921 bis 1940

Sonstig:
 Compañía Municipal de Transportes Colectivos (in Brasilien)
 Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses, Gewerkschaft in Costa Rica

Abkürzung